Csehország
 Barchov, település a Hradec Králové-i járásban
 Barchov, település a Pardubicei járásban